Desman kann bedeuten:

 eine Säugetierart aus der Gruppe der Desmane

 Miha Dešman (* 1956), slowenischer Architekt
 Shawn Desman (* 1982), kanadischer Sänger